У́лица Кузнецо́ва — улица в Томске. Пролегает от улицы Герцена до проспекта Кирова.

История 
Современное название получила 8 мая 1964 года, названа в честь выдающегося томского учёного-физика академика В. Д. Кузнецова (1887—1963).

Образована из части улицы Крылова и части Черепичной улицы. Черепичная улица впервые упоминается в Регистре улиц в 1853 году, проходила от Новособорной площади к лагерям томского полка. По-видимому, название «Черепичная улица» связано с находившимися здесь в то время кирпичными и черепичными производствами, которые упоминаются в документах РГАДА.

31 октября 1899 года в доме 6 по Черепичной улице была открыта некоторое время не действовавшая общественная библиотека Томска. Библиотекарем в ней стала Юлия Николаевна Милютина, жена А. И. Милютина, библиотекаря Университета.

Достопримечательности 

д. 17 — «Дом со шпилем», стиль модерн. В конце XIX века принадлежал В. И. Василькову. В 1902 году здесь была открыта первая частная музыкальная школа в Томске Камиллы Ивановны Томашинской (с 1907 года — школа Марии Шиловской)

д. 18 — принадлежал Николаю Михайловичу Пепеляеву (1858—1916), начальнику Томского гарнизона, отцу Виктора и Анатолия Пепеляевых — видных участников революционных событий 1917 года и Гражданской войны в России.

д. 20 — в этом доме в 1910 году родилась Лидия Николаевна Делекторская — русская переводчица, секретарь великого французского художника XX века Анри Матисса.

д. 24 — особняк, построен в середине XIX века,  №  7000141000

д. 26 — бывший доходный дом Д. Д. Акулова (стиль модерн, архитектор А. И. Лангер), ныне — Томский областной противотуберкулезный диспансер.

д. 30 — архитектор В. Ф. Оржешко (?). В 1930—1941 годах в доме проживал профессор В. Н. Кессених, в 1929—1951 годах — Э. Денисов.

Примечания

Литература 
 История названий томских улиц. Томск, Изд-во Д-Принт. 2012. 368 с. ISBN 978-5-902514-51-0

Улицы Томска
Кузнецов